Bóna István (1930–2001) régész
 Bóna István (1954) festő-restaurátor
 Bóna István (1961) magyar bajnok jégkorongkapus